El término Hermandad de Los Gitanos puede hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa de España:

Hermandad de Los Gitanos (Sevilla)
Hermandad de Los Gitanos (Málaga)
Hermandad de Los Gitanos (Madrid)